Dit is een lijst van planetoïden 25401-25500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25401) - || 1999 VY24|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25402) - || 1999 VA27|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25403) - || 1999 VE31|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25404) - || 1999 VU31|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25405) - || 1999 VM32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25406) - || 1999 VR32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25407) - || 1999 VM34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25408) - || 1999 VB35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25409) - || 1999 VD36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25410) - || 1999 VG36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25411) - || 1999 VM37|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25412) - || 1999 VZ38|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (25413) - || 1999 VE39|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (25414) - || 1999 VH48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25415) - || 1999 VL53|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (25416) - || 1999 VY58|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (25417) - || 1999 VZ65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (25418) - || 1999 VG66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (25419) - || 1999 VC72|| 11 november 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25420) - || 1999 VN81|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (25421) - || 1999 VL86|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (25422) - || 1999 VL111|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (25423) - || 1999 VS127|| 9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (25424) - || 1999 VQ158|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (25425) - || 1999 VR169|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (25426) - || 1999 VU169|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (25427) - || 1999 VP170|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (25428) - || 1999 VM172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (25429) - || 1999 VM187|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (25430) - || 1999 VT189|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (25431) - || 1999 VW194|| 2 november 1999 || CSS
|-
| (25432) - || 1999 VG225|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (25433) - || 1999 WM2|| 26 november 1999 || K. Korlević
|-
| (25434) - || 1999 WS2|| 29 november 1999 || Kleť
|-
| (25435) - || 1999 WX3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25436) - || 1999 WE4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25437) - || 1999 WP4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25438) - || 1999 WY5|| 30 november 1999 || LINEAR
|-
| (25439) - || 1999 WV6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (25440) - || 1999 WR7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (25441) - || 1999 WG8|| 28 november 1999 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (25442) - || 1999 WQ9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25443) - || 1999 WC10|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25444) - || 1999 WL13|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (25445) - || 1999 XK1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25446) - || 1999 XF2|| 4 december 1999 || T. Kagawa
|-
| (25447) - || 1999 XE4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (25448) - || 1999 XJ4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (25449) - || 1999 XN6|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (25450) - || 1999 XQ7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (25451) - || 1999 XC8|| 3 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25452) - || 1999 XS10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (25453) - || 1999 XU11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (25454) - || 1999 XN12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25455) - || 1999 XP12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25456) - || 1999 XQ12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25457) - || 1999 XH13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25458) - || 1999 XT13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25459) - || 1999 XL14|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25460) - || 1999 XX15|| 6 december 1999 || K. Korlević
|-
| (25461) - || 1999 XR18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (25462) - || 1999 XV18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (25463) - || 1999 XJ21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (25464) - || 1999 XA24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (25465) - || 1999 XT25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (25466) - || 1999 XG31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (25467) - || 1999 XV32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (25468) - || 1999 XS33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (25469) - || 1999 XC34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (25470) - || 1999 XW35|| 6 december 1999 || J. Nomen
|-
| (25471) - || 1999 XZ35|| 6 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25472) Joanoro || 1999 XL36|| 6 december 1999 || J. Nomen
|-
| (25473) - || 1999 XJ38|| 3 december 1999 || N. Kawasato
|-
| (25474) - || 1999 XO38|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25475) - || 1999 XY40|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25476) - || 1999 XU42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25477) - || 1999 XC44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25478) - || 1999 XR45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25479) - || 1999 XD54|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25480) - || 1999 XB67|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25481) - || 1999 XU68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25482) - || 1999 XM72|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25483) - || 1999 XF74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25484) - || 1999 XL75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25485) - || 1999 XY75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25486) - || 1999 XF81|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25487) - || 1999 XU82|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25488) - || 1999 XD83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25489) - || 1999 XN83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25490) - || 1999 XN84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25491) - || 1999 XS84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25492) - || 1999 XF85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25493) - || 1999 XG85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25494) - || 1999 XV86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25495) - || 1999 XW86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25496) - || 1999 XY86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25497) - || 1999 XV87|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25498) - || 1999 XJ88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25499) - || 1999 XR88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25500) - || 1999 XF91|| 7 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten